Goerke ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Goerke (* 1969), amerikanische Opernsängerin (dramatischer Sopran)
 Franz Goerke (1856–1931), deutscher Herausgeber, Fotograf und Direktor der Gesellschaft Urania
 Heinz Goerke (1917–2014), deutscher Röntgenologe und Medizinhistoriker
 Hermann Goerke (1860?–1943), deutscher Architekt
 Iris Goerke-Berzau (* 1957), deutsche Juristin und Richterin
 Laszlo Goerke (* 1965), deutscher Finanzwissenschaftler, Hochschullehrer in Tübingen
 Natasza Goerke (* 1960), polnische Schriftstellerin
 Nils Goerke (* 1973), deutscher Duathlet und Triathlet
 Oscar Goerke (1883–1934), US-amerikanischer Radsportler 
 Peter Goerke-Mallet (* 1955), deutscher Bergbau-Ingenieur, Vorsitzender des Deutschen Markscheider-Vereins (DMV)

Siehe auch:
 Görke
 Goehrke